{{карточка компании 
|название             = E.M.I.T Aviation (EMIT Aviation Consults Ltd.)
|логотип              = 
|тип                  = 
|листинг на бирже     = 
|деятельность         = Аэронавтика, БПЛА
|девиз                = 
|основана             = 1986
|прежние названия     = 
|основатели           = 
|расположение         = Кадима, 
|ключевые фигуры = Эфраим Менаши (Ephraim Menashy) — Managing director, основатель
|отрасль =
|продукция =
|оборот = 
|операционная прибыль =
|чистая прибыль =
|число сотрудников = 51—100
|материнская компания =
|дочерние компании =
|аудитор =
|собственные средства =
|долг =
|сайт = epicos.com
}}E.M.I.T Aviation''' (Emit Aviation Consults Ltd.) — израильская компания, специализирующаяся в разработке и производстве тактических  беспилотных систем  (БПЛА).

Компания была создана в 1986 году Эфраимом Менаши, бывшим главным пилотом и пилотом-испытателем подразделения БПЛА (UAV MALAT)  компании «IAI». Штаб-квартира компании находится в промышленной зоне мошава Кадима (Центральный округ Израиля)

Продукция 

 Blue Horizon-1,2 

 Butterfly 

 Dragonfly DF 16B, Dragonfly 2000 

 Mercury 3 

 Sparrow - N 

 Наземные станции контроля, боезаряды

См. также 
 Израильские БПЛА

Примечания

Ссылки 
 Интернет-сайт компании: Emit Aviation Consults Ltd. (+ archived) 
 

Военно-промышленные компании Израиля